Le district de Xunyang (浔阳) est une subdivision administrative de la province du Jiangxi en Chine ;
 Le xian de Xunyang (旬阳) est une subdivision administrative de la province du Shaanxi en Chine.

Homonymie de toponyme